Коллекция Людвига в Бамберге экспонируется в Старой ратуше Бамберга с 1995 года. Это одно из самых значительных частных собраний фарфора и фаянса в Европе. 
Коллекция была предоставлена Бамбергу меценатами Ирен и Петером Людвигом на длительный срок. 

В обширном собрании представлены керамика, фаянс, фарфор разных эпох и разных стран. В коллекции представлены Древняя Греция, доколумбова Южная Америка, Африка, Китай, Индия.

В коллекции выделяются ранние изделия из мейсенского фарфора и страсбургского фаянса. Представленные работы   являются прекрасными образцами керамики XVIII века.

Ссылки 
 Коллекция Людвига в Бамберге 

Музеи Бамберга
Фарфор
Художественные музеи Германии
Музеи декоративно-прикладного искусства